Västprovinsen eller Västra provinsen kan syfta på:

 Västprovinsen, Sri Lanka
 Västprovinsen, Kamerun
 Västra provinsen (Rwanda)
 Västprovinsen, Kenya
 Västprovinsen, Papua Nya Guinea
 Västprovinsen, Zambia
 Västprovinsen, Salomonöarna
 Västkazakstan
 Västra Kapprovinsen i Sydafrika